Toponímia:
 Polanco (Espanya), municipi de la comunitat autònoma de Cantàbria a la costa occidental, en la desembocadura del riu Besaya
 Polanco (Uruguai), localitat de l'Uruguai al centre-oest del departament de Lavalleja (120 msnm)
 Polanco de Ibargoyen, localitat de l'Uruguai a l'oest del departament de Lavalleja, sobre el límit amb el departament de Florida 
 Polanco del Yi, localitat de l'Uruguai al nord del departament de Florida, sobre el límit amb el departament de Durazno
 Biografies:
 Jesús de Polanco (Madrid, 1929 - 2007), empresari espanyol dels mitjans de comunicació